Коломойский — топонимическая фамилия (Коломыя).

Известные носители:

 Коломойский, Григорий Игоревич (род. 1999) — украинский баскетболист. 
 Коломойский, Игорь Валерьевич (род. 1963) — украинский предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель.